Pröfy est un personnage de fiction dans la série de bande dessinée Trolls de Troy, où il tient l'un des rôles principaux.

Biographie sommaire 

Pröfy est un demi-troll du village de Phalompe. En effet, comme il l'explique dans le deuxième tome de la série, sa mère était une troll et son père un . De fait, il possède donc un aspect plus humanoïde que les autres trolls, même si sa force et son caractère le rendent plus proche d'un troll que d'un homme.
Il est amoureux de la fille de Teträm : l'humaine Waha. Ce dernier ne voit d'ailleurs pas d'un bon œil ce sentiment, estimant que Waha est encore trop jeune pour avoir un fiancé. Cependant, Pröfy n'arrive malheureusement pas à construire d'habitation suffisamment solide pour qu'ils puissent y emménager.

Origine du nom 

Son nom provient d'un jeu de mots entre Pröfy et troll, ce qui donne profiterole.

Liens externes 
 Total-Lanfeust, site non officiel sur Lanfeust

Notes et références 

Personnage de l'univers de Troy